The Criminal – cortometraggio del 1915 diretto da Van Dyke Brooke
The Criminal – film del 1916 diretto da Reginald Barker
Giungla di cemento (The Criminal) – film del 1960 diretto da Joseph Losey
The Criminal – film del 1999 diretto da Julian Simpson